Ritmo de la noche puede hacer referencia a:

«Ritmo de la noche», una canción de la banda Mystic.
Ritmo de la noche, un programa de televisión argentino.